
Termin -{GFP}- ima više značenja.

 Zeleni fluorescentni protein, reporter gen
 Opšta procedura formiranja okvira (), dvoslojni telekomunikacioni protokol